|-
| 166301 - ||  || 8 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166302 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166303 - ||  || 5 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166304 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166305 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166306 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166307 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166308 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166309 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166310 - ||  || 7 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166311 - ||  || 7 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166312 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166313 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166314 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166315 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166316 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166317 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166318 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166319 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166320 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166321 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166322 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166323 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166324 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166325 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166326 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166327 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166328 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166329 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166330 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166331 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166332 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166333 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166334 - ||  || 12 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166335 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166336 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166337 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166338 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166339 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166340 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166341 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166342 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166343 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166344 - ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166345 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166346 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166347 - ||  || 17 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166348 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166349 - ||  || 19 mai 2002 ||  || 
|-
| 166350 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166351 - ||  || 28 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166352 - ||  || 27 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166353 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166354 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166355 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166356 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166357 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166358 - ||  || 1 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166359 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166360 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166361 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166362 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166363 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166364 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166365 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166366 - ||  || 3 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166367 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166368 - ||  || 7 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166369 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166370 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166371 - ||  || 10 iunie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 166372 - ||  || 11 iunie 2002 ||  || , 
|-
| 166373 - ||  || 3 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166374 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166375 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166376 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166377 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166378 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166379 - ||  || 11 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166380 - ||  || 11 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166381 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166382 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166383 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166384 - ||  || 11 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166385 - ||  || 24 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166386 - ||  || 8 iulie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 166387 - ||  || 10 iulie 2002 ||  || 
|-
| 166388 - ||  || 10 iulie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166389 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166390 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166391 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166392 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166393 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166394 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166395 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166396 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166397 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166398 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166399 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166400 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-